4.HNL-SREDIŠTE 2006/07

Prvak NK Polet Buševec ušao u 3. HNL, a iz lige ispali NK Jaska Jastrebarsko i NK Sloga Maris Jazavica

2006-07 Središte B
4-središte-b